Le télémédicosocial regroupe les pratiques médico-sociales permises ou facilitées par les télécommunications dans le cadre du maintien à domicile de personnes âgées ou dépendantes.

Métiers 
 Médecins
 Service d'aide à domicile
 Ergothérapeute
 Centre local d'information et de coordination de l'aide

Voir aussi 
 Téléprésence
 Télémédecine

Bibliographie 
  Tele Medico-Social Experiment, Proceedings of the International Association of Gerontology and geriatrics, VIeth European Congress - Dr. Yartseva

Ressource en médecine
Application des télécommunications